Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Кабанов, Евгений Леонидович ?-1991
 Пахомов, Петр Алексеевич 1.7.1902 — 23.3.1984
 Савримович, Вера Александровна
 Самсонов, Евгений Борисович
 Сергеев, Пётр Александрович

1957 
 Бречко, Борис Силович
 Демьянов, Игорь Янович 1924—1999

1958 
 Шведов, Александр Михайлович ?-1980

1961 
 Томилина, Ольга Петровна 11.07.1904 — 20.09.1969

1964 
 Путырский, Кирилл Борисович

1965 
 Вайткявичюс, Ричардас И. 1933
 Поляков, Игорь Николаевич

1967 
 Плаксин, Михаил Андреевич

1969 
 Морозов, Евгений Михайлович

1970 
 Санина, Наталья Сергеевна

1971 
 Тюкалов, Юрий Сергеевич
 Чеснов, Вячеслав Михайлович 6.3.1939 — 27.8.2003

1972 
 Сиротинский, Евгений Владимирович

1973 
 Схиртладзе, Борис Мильтонович

1976 
 Зубов, Анатолий Петрович
 Драчевский, Леонид Владимирович
 Ширяева, Раиса Ильинична

1978 
 Алексеенко, Эдуард Михайлович
 Захарова, Тамара Дмитриевна

1979 
 Голованов, Олег Сергеевич
 Круминя, Элза Фрицевна 1928

1980 
 Беленков, Анатолий Борисович
 Вилков, Юрий Александрович
 Коноплева, Александра Ивановна

1981 
 Бахарев, Петр Арсентьевич
 Галков, Виталий Александрович
 Иванов, Олег Васильевич
 Каневский, Леонид Ильич
 Лин, Эдуард Оскарович
 Потабенко, Виктор Васильевич
 Рожков, Вячеслав Михайлович
 Рожков, Михаил Михайлович
 Рудженис, Римантас Стасевич 9.7.1956
 Страздиньш, Угрис Улдович 1949
 Чернов, Пётр Константинович

1984 
 Гринько, Игорь Константинович
 Коломийцев, Владимир Федорович
 Микшис, А. А.
 Михайлов О. А.
 Ульянов, Сергей Михайлович 1946

1986 
 Волощук, Олег Иванович 28.05.1951
 Воронков, Александр Б. 1949
 Калегина, Валентина Васильевна
 Купчинскас Г.
 Чесноков, Евгений Геннадьевич

1987 
 Синельников, В

1990 
 Леппик, Микел 27.10.1932

1991 
 Злобин, Николай Семенович 02.12.1933

неизв 
 Алешин, Виктор Степанович
 Дидук, Виктор Иванович
 Ильин, Анатолий Иванович 1937
 Ильина, Ольга Степановна 1922
 Лосавко, Георгий С.
 Прокопенко, Валерий Александрович
 Смирнов, Алексей Дмитриевич 1908
 Тимошинин, Александр Иванович
 Тимошинин, Иван Трофимович

Примечания 

Гребля академическая